Vzorec C4H10 může označovat:

 butan (dř. též n-butan)
 isobutan neboli 2-methylpropan

{{DISPLAYTITLE:C4H10}}